Ljubomyr ist ein männlicher ukrainischer Vorname.

Namensträger 
 Ljubomyr Husar (1933–2017), Erzbischof
 Ljubomyr Polatajko (* 1979), ukrainischer Radsportler

Varianten 
 Ljubomir – bulgarisch, serbokroatisch
 Lubomir – polnisch
 Ľubomír – slowakisch
 Lubomír – tschechisch

Männlicher Vorname
Ukrainischer Personenname